Super Bowl V was de vijfde editie van de Super Bowl, de American Football-finale tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference van 1970. De Super Bowl werd op 17 januari 1971 gehouden in het Miami Orange Bowl in Miami. De Baltimore Colts wonnen de wedstrijd met 16–13 tegen de Dallas Cowboys en werden zo de kampioen van de NFL. Het was de eerste Super Bowl die gehouden werd na de fusie tussen de American Football League en de National Football League.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

05
Sport in 1971
Sport in Miami